Maurens (Dordogne)
 Maurens (Haute-Garonne)
 Maurens (Gers)
ook:
Maurens-Scopont,  Tarn